Antena 1 peut faire référence à :

 Antena 1, station de radio portugaise ;
 Antena 1, chaîne de télévision roumaine.